La saison 1952-1953 du Championnat de RDA de football était la  du championnat de première division en RDA, la DDR-Oberliga. La  sous forme d'une série unique qui regroupe dix-sept clubs. Créée avec 14 équipes, la ligue était passée à 19 participants essentiellement à la suite de décisions politiques. Comme à la fin de la saison précédente, il y eut quatre descendants pour seulement deux montants, le total fut donc ramené à 17.

Le premier tour vit le Wismut Aue et le Lokomotive Stendal se disputer la première place. Mais lors du deuxième tour, Stendal s'écroulaet sombra dans la hiérarchie pour ne terminer que . L'équipe du deuxième tour fut le Dynamo Dresde (qui remporta aussi la Coupe nationale). Seulement  à mi-parcours, le club saxon revint en force et contraignit le Wismut Aue à une test-match. Le , devant  au Walter-Ulbrichtstadion de Berlin, Dresde remporta le titre (3-2) devant Aue.

Turbine Halle, le champion en titre loupa son championnat et ne se sauva que de justesse avec un petit point de mieux que le premier descendant, le Vorwärts Leipzig. En fait le "Vorwärts Berlin", car en cours de saison, les dirigeants politiques décidèrent de déménager le club vers la capitale ! Les protestations des supporters de Leipzig ne changèrent rien à la décision. Les autres relégués furent Motor Jena (un des deux montants), le Motor Oberschöneweide qui même avec les renforts de l'ancien "SG Union" ne fut pas à la hauteur et le Wismut Gera.

Changement d'appellation 
Dans le courant de cette saison, le , le SG Volkspolizie Dresden devint le Dynamo Dresden. Peu après, le , le Motor Gera devint le BSG Wismut Gera. On a évoqué ci-dessus le cas du Vorwärts Leipzig déménagé à Berlin-Est.

Les 17 clubs participants

Compétition

Classement 
Le barème utilisé pour établir le classement est le suivant :
 Victoire : 2 points
 Match nul : 1 point
 Défaite, forfait ou abandon : 0 point

|valign=top align=left width=50%|

|}

Test-match pour le titre 

|}

Statistiques

Effectif de l'équipe championne 1952-1953

Meilleurs buteurs 1952-1953 
Un total de 885 furent inscrits, soit une moyenne de 3,25 buts par match. Il y eut 15 buts inscrits contre son propre camp. Les plus larges victoires furent celles du Rotation Dresden (9-2) contre Wismut Gera et du Motor Dessau (8-1) contre Rotation Babelsberg.

Spectateurs 
 spectateurs assistèrent aux 272 rencontres, soit une moyenne de  spectateurs par match. La plus large assistance fut de , lors du match Dynamo Dresden-Wismut Aue de la .

Bilan de la saison

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Football en RDA
 Gestion des clubs sportifs en RDA
 Championnat de RDA de football

Liens externes 
  Page complète sur RSSSF

Championnat d'Allemagne de l'Est de football
RDA
RDA
1952 en Allemagne de l'Est
1953 en Allemagne de l'Est